Csehország
 Rybníček, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Rybníček, település a Vyškovi járásban